Шестиби́тные кодиро́вки применялись в компьютерах, производившихся в США в 1950-х — 1960-х годах. Соответственно размер машинного слова на этих компьютерах был кратен 6 бит (например, 12, 18, 24, 36, 48, 60 бит). Такой размер символа позволял кодировать заглавные латинские буквы, арабские цифры, несколько знаков пунктуации и иногда управляющих символов (в те времена можно было обходиться без управляющих символов, так как текстовые файлы представляли собой последовательность записей фиксированной длины).

В нижеприведёных таблицах используются шестнадцатеричные коды (строки кодируют левые 2 бита, столбцы кодируют правые 4 бита).

BCD 
Наиболее часто встречалась кодировка BCD (Binary Coded Decimal) в разных вариантах (буквы и цифры кодировались везде одинаково, прочие символы варьировались). От BCD позже произошла 8-битная кодировка EBCDIC.

CDC 1604 : Magnetic tape BCD codes

CDC 1604 : Punched card codes

CDC 1612 printer codes (business applications) 

Источник: Control Data® 1604-C Computer. Reference Manual.

Fieldata 
Кодировка Fieldata была разработана для одноимённого проекта армии США по организации связи в конце 1950-х годов. Применялась также на компьютерах серий Univac и Unisys.

Источник: W. F. Leubbert: Data Transmission Equipment Concepts for FIELDATA.

Вариант UNIVAC 1100 Series

Ссылки 
 UNIVAC Memories</small>

Компьютерные кодировки